Antártida — continente
Antarctica Futebol Clube — antigo clube de futebol amador do Brasil
Antarctica (álbum) — álbum de Vangelis
Companhia Antarctica Paulista — grupo fabricante de bebidas

Desambiguação